Котловка — топонимы:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Котловка — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Котловка — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана.
 Котловка — село в Елабужском районе Татарстана.
 Котловка — деревня в Граховском районе Удмуртии.

Река 
 Котловка — река в Пермском крае, приток Бабки.
 Котловка — река в Московской области, приток Волгуши.
 Котловка — река в Москве, приток реки Москвы.

См. также 
 Котловка — район и муниципальное образование в Москве.